Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Gawłowski (strona ujednoznaczniająca)
 Jacek Gawłowski – realizator dźwięku
 Józef Tadeusz Gawłowski (ur. 1926) – architekt
 Stanisław Gawłowski (ur. 1968) – polityk
 Wiesław Gawłowski (ur. 1950) – siatkarz
 Witold Gawłowski (ur. 1956) – architekt
 Wojciech Gawłowski (ur. 1953) – poeta